Norton Bridge est un toponyme pouvant faire référence à:

Toponyme

Emperor Norton Bridge, nom proposé et surnom désignant le Bay Bridge  pour honorer l'empereur auto-proclamé Joshua Norton en Californie

Norton Bridge, village du Staffordshire

Norton Bridge, village de la Province du Centre

Voir aussi

Homonymie de toponyme